Van Niekerk ist der Familienname folgender Personen:

 Almut van Niekerk (* 1967), deutsche Theologin
 Brian van Niekerk (* 1933), rhodesischer Boxer 
 Dané van Niekerk (* 1993), südafrikanische Cricketspielerin
 Dewald van Niekerk (* 1997), südafrikanischer Squashspieler
 Dolf van Niekerk (* 1929), südafrikanischer Schriftsteller
 Joe van Niekerk (* 1980), südafrikanischer Rugbyspieler
 Marlene van Niekerk (* 1954), südafrikanische Autorin und Professorin der Universität Stellenbosch
 Morne van Niekerk (* 1995), südafrikanischer Radsportler 
 Nathania van Niekerk (* 1999), südafrikanische Schwimmerin 
 Peter van Niekerk (* 1971), niederländischer Segler 
 Russell van Niekerk (* 1971), südafrikanischer Baseballspieler 
 Toni-Leigh van Niekerk (* 1993), südafrikanische Hockeyspielerin 
 Wayde van Niekerk (* 1992), südafrikanischer Sprinter

Siehe auch:

 Niekerk